Рашид:
 Рашид — город в Египте.
 Рашид — рукав Нила.
 Рашид — имя.

Персоналии 
 Рашид, Абдель Аль (род. 1927) — египетский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.

 Рашид, Ахмед (род. 1948) — пакистанский активист, журналист, автор множества книг об Афганистане, Пакистане и Центральной Азии.
 Рашид, Голям-Али (род. 1953) — иранский военачальник, генерал-майор.
 Рашид, Джамаль (род. 1988) — бахрейнский футболист.
 Рашид, Карим (род. 1960) — промышленный дизайнер.
 Рашид, Мухаммад Абдул (род. 1941) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник.
 Рашид, Осама (род. 1992) — иракский футболист, португальского.
 Рашид, Фуад (род. 1991) — коморский футболист, полузащитник.
 Рашид, Юнатан (род. 1991) — шведский и норвежский футболист, вратарь. 
 Рашид ад-Дин Синан (1133 —1192) —  да’и и лидер сирийской ветви Низаритского исмаилитского государства (ассасинов) и важная историческая фигура Крестовых походов.